Алекса́ндр Оле́гович Крыштано́вский (11 февраля 1955, Саратов — 2 августа 2005, Москва) — советский и российский социолог, математик, один из основателей и первый декан факультета социологии Государственного университета — Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ), специалист по методике социологических исследований и методологии анализа социологических данных. Кандидат философских наук.

Биография 
Родился 11 февраля 1955 года в Саратове.

В 1978 году окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения, затем заочно аспирантуру Института социологических исследований АН СССР.

В 1987 году в Институте социологии АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме кандидатской диссертации — «Теоретические и методические проблемы построения банка социологических данных».

Прошёл стажировку по программе Британского Совета по преподаванию методики социологических исследований и анализа данных в университетах Суррея и Манчестера в Англии (1991). В следующем году прошёл стажировку по методам анализа данных также в Англии, в Лондонском городском университете.

C 1981 по 1993 год, будучи научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником Института социологии Академии наук СССР (РАН), работал над принципами использования, организацией и созданием банка социологических данных.

С 1984 по 1989 годы возглавлял группу по созданию Всесоюзного банка социологических данных в Институте социологии АН СССР, за разработку был награждён серебряной медалью ВДНХ СССР.

В 1985 году прочитал на курсах повышения квалификации социологов в Институте социологии Академии наук СССР курс лекций, посвящённый анализу социологических данных.

С 1985 по 1988 год читал подготовленный на его основе расширенный курс лекций в МГУ, где тогда зарождалось подразделение по подготовке профессиональных социологов — отделение социологии на философском факультете.

С 1985 по 1998 год регулярно преподавал основы информатики и вычислительной техники аспирантам Института социологии АН СССР, в 1998 году преподавал на факультете социологии Государственного академического университета гуманитарных наук.

В 1993 году перешёл на должность заведующего информационным отделом Междисциплинарного академического центра социальных наук «Интерцентр» при МВШСЭН, принимая участие в систематической работе по накоплению, документированию, агрегированию и хранению материалов исследований совместно с подразделениями ВЦИОМ.

С 1995 года работал в должности заместителя декана факультета социологии (современное наименование подразделения — факультет социальных наук) Московской высшей школы социальных и экономических наук. Одновременно занимая должность профессора факультета, он активно занимался педагогической деятельностью, читал обязательный для слушателей этого факультета авторский курс «Анализ данных с использованием SPSS».

В 1996 году начал работать в Государственном университете — Высшей школе экономики (ГУ-ВШЭ) став первым деканом основанного им факультета социологии. В качестве первого заведующего кафедрой методов сбора и анализа социологической информации, которая была создана в 1999 году при его активном участии одновременно с созданием факультета, он привлёк к педагогической работе ряд ведущих специалистов ФОМ, Левада-Центра, ВЦИОМ; под его руководством факультет стал одним из ведущих в России центров подготовки высококвалифицированных специалистов по социологии. Наряду с большим объёмом административной работы, он также активно занимался собственной преподавательской работой. Все читавшиеся им авторские курсы были связаны с анализом социологических данных, среди них «Анализ социологических данных», «Современные методы анализа социологических данных», «Методы анализа временно́й динамики социальных явлений», «Анализ временны́х рядов», «Методы выборочных исследований в социологии».

Проведённые им научные исследования в сфере социологии носят как прикладной, так и фундаментальный характер, прежде всего они посвящены вопросам организации выборки (в частности, он детально занимался проблемами взвешивания выборки), а также использованию анализа данных в сравнительных и вторичных исследованиях. Заслуживающие внимания достижения были получены им в области регрессионного анализа, вызывающие научный интерес результаты относятся и к теме комплексного использования двух видов анализа — факторного и кластерного.

Член редакционного совета журнала «Социология: методология, методы, математические модели».

Был женат на социологе О. В. Крыштановской.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Память 
Ю. Н. Толстова отмечала: «Внезапная кончина Александра Олеговича произвела шокирующее действие на всех, кто его знал. Стихийно был организован ряд интернет-страничек, посвящённых его памяти. Там ярко освещается личность Крыштановского, его отношение к людям, отношение к нему соратников и учеников».

14—15 апреля 2006 года в ГУ-ВШЭ состоялась Всероссийская научная конференция «Социологические методы в современной исследовательской практике», посвящённая памяти первого декана факультета социологии, организатора и первого заведующего кафедрой методов сбора и анализа социологической информации ГУ-ВШЭ Александра Олеговича Крыштановского (1955—2005 гг.). На конференции, собравшей более 220 ведущих социологов России, обсуждались наиболее острые проблемы в области методологии прикладных социальных исследований, а также проблемы обучения специалистов методам социологического исследования. Кроме того, на конференции состоялась презентация книги А. О. Крыштановского «Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS», вышедшей в свет накануне мероприятия.

16 февраля 2010 года в НИУ ВШЭ прошла IV Конференция «Современные проблемы формирования методного арсенала социолога» посвящённая памяти А. О. Крыштановского.

22 февраля 2011 года НИУ ВШЭ совместно с Российским обществом социологов и Институтом социологии РАН провела Пятую Научно-практическую конференцию «Социологические методы в современной исследовательской практике».

Научные труды 
Основные научные работы А. О. Крыштановского были опубликованы в виде Приложений к его книге «Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS» (: ИД ГУ-ВШЭ, 2006), которая была подготовлена к печати сотрудниками возглавляемой им кафедры.

Монографии 
 Крыштановский А. О., Андреенков В. Г. Банк данных ИСИ АН СССР. — , 1985.
 Крыштановский А. О., Андреенков В. Г., Чередниченко В. А. Проблемы накопления и анализа на ЭВМ данных социологических исследований. // Отв. ред. В. Н. Иванов, А. А. Строгний. — : Наука, 1986.
 Крыштановский А. О., Андреенков В. Г. Процесс обработки данных социологических опросов. — , 1986.
 Крыштановский А. О., Андреенков В. Г. Банк социологических данных. (Информационные ресурсы социологических центров СССР). — М., 1987.
 Стратегии адаптации высших учебных заведений: Экономический и социологический аспекты / Под ред. Т. Л. Клячко — : Издательский дом Высшей школы экономики, 2002. — 324 с.
 Крыштановский А. О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. — : Издательский дом Высшей школы экономики, 2007. — 284 с.

Статьи 
 Крыштановский А. О. Использование архива социологических исследований для проведения вторичного и сравнительного анализа. // Методологические и методические аспекты социологических исследований. — , 1984.
 Крыштановский А. О., Андреенков В. Г. Информационные базы и программные курсы ИСИ АН СССР (Методические рекомендации по их использованию). — , 1984.
 Крыштановский А. О., Кузнецов А. Г. Некоторые вопросы перевзвешивания выборки. // Математические методы и модели в социологии. — , 1988.
 Крыштановский А. О. Возможности комплексного применения методов многомерного статического анализа в современных программных системах. // Анализ социологических данных на ЭВМ. — , 1989.
 Крыштановский А. О., Давыдов А. А. Ремонт выборки. // Социологические исследования. — 1989. — № 5.
 Крыштановский А. О. Банк данных мониторинга. // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. — 1993. — № 9.
 Крыштановский А. О., Магун В. С., Аржакова Ю. С. Активность и достижимость в структуре трудовых ценностей российского населения. // Социально-трудовые исследования. — : ИМЭМО РАН, 1996. — Вып. IV.
 Крыштановский А. О. Отношение населения России к деятельности президента. // Социологический журнал. — 1994. — № 3.
 Крыштановский А. О. Методы анализа современных рядов. // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2000. — № 2.
 Крыштановский А. О. Ограничения метода регрессионного анализа // Социология: методология, методы, математические модели. — 2000. — № 12.
 Крыштановский А. О. «Кластеры на факторах» — об одном распространённом заблуждении // Социология: методология, методы, математические модели. — 2005. — № 21.

Примечания

Ссылки 
 Страница, посвящённая А. О. Крыштановскому, на сайте ИСРАН
 Страница, посвящённая А. О. Крыштановскому, на сайте НИУ ВШЭ
 Страница памяти А. О. Крыштановского на сайте МВШСЭН

Социологи по алфавиту
Социологи СССР
Социологи России
Выпускники Московского государственного института электроники и математики
Преподаватели ВШЭ
Преподаватели философского факультета МГУ
Сотрудники Института социологии РАН
Преподаватели ГУГН
Похороненные на Ваганьковском кладбище